Alexander "Sasha" Viktorovich Abt (en ), né le  à Moscou, est un patineur artistique russe. Vice-champion d'Europe 2002 et champion de Russie 2003, il s'est retiré en 2004.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance à Moscou
Naissance en octobre 1973
Naissance en RSFS de Russie